Premier Liha w piłce nożnej 2013/14 – XXIII edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 12 lipca 2013, a zakończył się w maju 2014. Szachtar Donieck bronił po raz kolejny tytuł mistrza Ukrainy, ale tytuł zdobyło Dynamo Kijów.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2013/2014
 Arsenał Kijów
 Czornomoreć Odessa
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów
 Howerła Użhorod
 Illicziweć Mariupol
 Karpaty Lwów
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Metałurh Zaporoże
 FK Sewastopol 
 Szachtar Donieck  
 Tawrija Symferopol
 Wołyń Łuck
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  — zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2012/2013.

Stadiony

Aktualna tabela

Wyniki 

 
  –
  –
  0–2
  –
  1–2
  –
  1–2
  –
  –
  3–1
  –
  –
  2–1
  1–1
  –

  1–0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3–0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2–0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0–2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2–0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7–0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4–0

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 na Ukrainie
2014 na Ukrainie